Bouteloua är ett släkte av gräs. Bouteloua ingår i familjen gräs.

Grasarterna förekommer i stor mängd i sydvästra delarna av USA där de bildar huvudmassan av prärievegetationen och används som foderväxt, "gammagräs" eller mezquitegräs.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gräs
Bouteloua